«Чкаловец» — названия футбольных клубов из города Новосибирск:
 «Чкаловец» — название клуба «Сибирь» в 1972—1991 и 1993—1999 (в 1992 — «Чкаловец-ФоКуМиС», в 2000—2005 — «Чкаловец-1936»).
 «Чкаловец» — клуб, существовавший в 2004—2006 годах.
 «Чкаловец-Олимпик» — клуб, существовавший в 1999—2007 годах.
 «Чкаловец-1936»-д — дублирующий состав «Чкаловца-1936», прообраз клуба «Сибирь-2».